

Geografia
 La Houssaye-Béranger – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima, regione della Normandia

Persone
 Christine Béranger, nata Christine Goitschel (1944) – ex sciatrice alpina francese
 George Beranger, nato George André de Beranger (1893-1973) – attore e regista australiano
 Grégory Béranger (1981) – ex calciatore francese
 Joseph Béranger (1802-1870) – inventore e imprenditore francese
 Pierre-Jean de Béranger (1780 – 1857) – poeta e musicista francese

Altro
 Castel Béranger – edificio di Parigi